Västra Ämtervik kan syfta på:

 Västra Ämterviks socken – en socken i Värmland i Fryksdals härad
 Västra Ämterviks landskommun – en tidigare en kommun i Värmlands län 1863–1951
 Västra Ämterviks församling –  en församling i Norra Värmlands kontrakt i Karlstads stift
 Västra Ämterviks kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Västra Ämterviks församling
 Västra Ämtervik – en tätort i Sunne kommun
 Västra Ämterviks distrikt – ett distrikt i Sunne kommun och Värmlands län 2016–